Golo brdo (bulgariska: Голо бърдо) är en bergskedja i Bulgarien. Den ligger i regionen Pernik, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Golo brdo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Golo brdo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Pernik (region)
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre